Hotel New Hampshire – romanzo di John Irving del 1981
Hotel New Hampshire – film di Tony Richardson del 1984